Пе́рвый вы́пуск станда́ртных ма́рок СССР — каталожное название многолетней серии стандартных почтовых марок СССР 1923—1928 годов, «советская классика».

Выпуски (группы) этой серии начали поступать в обращение с 11 октября 1923 года. Появление этих марок было обусловлено официальным переходом на золотую валюту. Номиналы на миниатюрах указывались в копейках золотом, поэтому среди филателистов серия известна под названием «Золотой стандарт». Также эта серия известна под названием «маленькие головы» и другими.

Сюжеты марок основаны на скульптурах И. Д. Шадра «Рабочий», «Крестьянин» и «Красноармеец» и совпадают с сюжетами марок четвёртого стандартного выпуска РСФСР 1923 года. Но в отличие от марок РСФСР на марках СССР:
 указана новая аббревиатура «СССР»;
 номиналы указаны в золотом эквиваленте («…коп. золотом» или «…руб. золотом») — твёрдой валюте, которая сменила нестойкий курс рубля.

Ксилографии фотографий скульптур Шадра «Рабочий» и «Красноармеец» сделал , скульптуры «Крестьянин» — . Оформлял марки .

Марки серии выпускались 11 раз с различными номиналами и разным количеством марок (фактически 12 раз — третий выпуск распадается на две группы). Три последних выпуска (группы) состоят из марок с надпечаткой «8 коп.» как на выпусках «Золотого стандарта», так и на других марках.

Стандартные выпуски (группы) «Золотого стандарта» могут рассматриваться изолированно друг от друга и не составлять многолетней серии.

Начиная с первого выпуска (группы) «Золотого стандарта» почти все почтовые марки СССР имели хождение до 1961.04.30.

В таблице учтены только основные номера марок, без разновидностей (марка со случайно неперфорированного листа считается разновидностью). 2-й и 7-й выпуски отличаются бумагой: у 2-го выпуска белая и светло-серая простая бумага, у 7-го — белая гладкая плотная бумага с мелкими ромбовидными сотами, видимыми на просвет.

В данной статье опущено описание многочисленных второстепенных деталей, особенностей и разновидностей, в частности, перевёрнутых надпечаток и поворотов водяных знаков.

История появления серии 

В 1922 году ввиду предстоящего обмена денег Гознак поручил художникам создание новых эмблем для советских ассигнаций (банкнот): рабочих, крестьян, красноармейцев. Раньше для Гознака работали графики, поэтому предложение Шадра в качестве образцов для гравюр создать серию круглых скульптур сначала показалось странным. Но скульптор убедил в своей правоте:
 фигуры можно будет сфотографировать с разных сторон, при разном освещении;
 наиболее удачный снимок и появится потом на гравюрах для дензнаков.
С напечатанием денег пришла слава, работы Шадра знали по всей стране. Марки, опять деньги, опять марки — ежегодно до 1931—1932 годов.

Скульптуры Шадра должны были раскрывать саму суть перемен, происшедших в России. Довольно быстро была создана первая скульптура — «Рабочий», воплощение обобщённого образа. Второй была создана скульптура обобщённого образа красноармейца. Отпечатали фотоснимки скульптур, художник Гознака А. Троицкий выполнил с них ксилогравюры, с которых, в свою очередь, были изготовлены пробные отпечатки почтовых марок. Оттиски были без номиналов, но с ажурной рамкой художника А. Якимченко. Первые марки нового стандартного выпуска РСФСР были выпущены в декабре 1922 года. «Крестьянин» появился на марках позже, в мае 1923 года. Для скульптуры «Крестьянин» скульптору позировал житель родных мест Шадра близ Шадринска.

Стандартные марки РСФСР 1023 года несколько отличались от предыдущего выпуска 1922 года, в частности, было убрано дополнительное оформление. Гравировал марки с изображениями рабочего и красноармейца А. Троицкий, с крестьянина — П. Ксидиас. Работал над маркой с изображением крестьянина и В. Куприянов, но его пробы не утвердили. Оформлял все стандартные марки РСФСР 1923 года Д. Голядкин. Это оформление перешло без изменений на марки «Золотого стандарта».

11 октября 1922 года Совет народных комиссаров СССР в рамках денежной реформы 1922—1924 годов издал декрет о выпуске билетов Государственного банка в золотом исчислении (червонцев). В связи с этим Гознак получил указание срочно подготовить и выпустить почтовые марки с номиналами, соответствующими золотому курсу, в 1, 2, 3, 4, 6, 10, 20, 50 копеек 1 рубль. Основой рисунков на марках должны были стать скульптурные портреты рабочего, крестьянина и красноармейца, выполненные Шадром и пользующиеся огромной популярностью. Подготовка и выпуск марок «Золотого стандарта» производились по мере готовности в сжатые сроки.

11 октября 1923 года вышли первые пять марок «Золотого стандарта» с номиналами 1, 3, 4, 6 и 10 копеек без зубцов и водяных знаков. Они мало отличались от находившихся в обращении стандартных марок РСФСР 1923 года: те же сюжеты, та же простота оформления, также нет слова «почта». Отличия: новая аббревиатура «СССР», номиналы в золотом исчислении. Это было начало «Золотого стандарта», выпускавшегося четыре с половиной года до января 1928. Почтовые тарифы и технологические условия производства на Гознаке часто менялись, поэтому марки «Золотого стандарта» так разнообразны по номиналам и полиграфии.

В 1923 году Наркомат почт и телеграфов СССР (НКПиТ) и не думал производить такое обилие выпусков: литографских и типографских, без зубцов и с зубцами, без водяного знака и с ним. Ведь почте важны только номиналы почтовых марок. А вид отпечатанной марки — это вопрос полиграфического исполнения, забота печатной фабрики Гознака. Вот почему в официальных документах ничего не сказано о многочисленных выпусках «Золотого стандарта», циркуляры НКПиТ говорят лишь о выпуске в обращение почтовых марок различных номиналов. Как отмечал известный филателист Владлен Карлинский, практическая филателия — вот главный источник сведений о марках «Золотого стандарта».

Ниже для сравнения показаны марки последнего стандартного выпуска РСФСР 1923 года и первые по времени выпуска марки «Золотого стандарта» 11 октября 1923 года.

Марки «Золотого стандарта» продавались на почте по номиналу в соответствии с курсом дня, устанавливаемым Московской товарной биржей. Это связано с тем, что в 1923 году в СССР имели хождение две валюты: устойчивые золотые червонцы и обесцененные совзнаки. В центральных газетах был ежедневный раздел «Перевод червонцев в совзнаки».

Выпуски (группы) «золотого стандарта» 
Ксилографии фотографий скульптур Шадра «Рабочий» и «Красноармеец» сделал , скульптуры «Крестьянин» — . Оформлял марки без надпечаток . Номиналы марок указаны в золотом исчислении. Приводятся только основные цвета марок. Толщина простой бумаги 0,05—0,07 мм. Размер марок без надпечаток:  () и  ( и ). Типографские листы 100 ( ()). Тираж массовый.

Марки приведены в последовательности Карлинского и Ляпина. В последовательности номеров ЦФА марки расположены на Викискладе в категории All stamps of 1st standard issue of Soviet Union stamp series.

Первый выпуск 
Почтовые марки официально ввел в обращение своими циркулярами Народный комиссариат почт и телеграфов СССР в следующие сроки (сведения об официальных документах за 1923—1940 годы приводятся по «Бюллетеню НКПиТ» 1923—1931):
 11 октября 1923 года — марки в 1, 3, 4, 6 и 10 к. (циркуляр НКПиТ  от 8.10.1923);
 15 октября 1923 года — марки в 2 и 5 к. (циркуляр НКПиТ  от 17.11.1923);
 24 ноября 1923 года — марка в 50 к. (циркуляр НКПиТ  от 24.11.1923);
 10 декабря 1923 года — марка в 20 к. (циркуляр НКПиТ  от 10.12.1923);
 31 января 1924 года — марка в 1 р. (циркуляр НКПиТ  от 31.01.1924).

Почтовое назначение отдельных номиналов (по тарифам, введённым в СССР с 1 октября 1923 года) определил циркуляр НКПиТ  «Об экономном расходовании знаков почтовой оплаты»:
 1 к. — для оплаты пересылки местных бандеролей с печатными произведениями;
 2 к. — иногородние бандероли;
 3 к. — почтовые карточки частного изготовления, согласно тарифу от 15 декабря 1923 года (государственный почтовые карточки были уже маркированы);
 4 к. — простые местные письма в городах СССР, кроме Москвы и Петрограда;
 5 к. — простые местные письма в Москве и Петрограде;
 6 к. — простые иногородние письма или дополнительный сбор за заказное письмо;
 10 к. — местные заказные письма в городах СССР, кроме Москвы и Петрограда;
 20 к. — простые международные письма или дополнительный сбор за «заказ» для международной корреспонденции (тарифы от 16 октября 1923 года);
 50 к. — в комбинации с двумя марками по 20 к. — для спешных писем (тарифы 90 к. от 19 октября 1923 года);
 1 р. — для оплаты тяжеловесных отправлений.

Рисунки марок образуют чёткое чередование трёх сюжетов: рабочий—крестьянин—красноармеец (марки в 4 и 5 к. для однотипной корреспонденции имеют одинаковый рисунок). Цвета марок в 1 к. (жёлтая), 2 к. (зелёная), 3 к. (красная), 4 к. (карминовая), 5 к. (лиловая) и 10 к. (синяя) соответствуют традиции русских стандартных марок с конца XIX века.

С 11 октября 1923 года по 31 января 1924 года в почтовое обращение поступали 10 марок первого выпуска, изготовленные литографическим способом на бумаге без водяного знака разнообразного качества, переходя от чисто белой к сероватому или желтоватому оттенкам. Марки без зубцов.

Второй выпуск 
Первыми из новых восьми почтовых марок появились в почтовых окнах четыре — в 3, 4, 10 и 50 к. Гашёные экземпляры, прошедших почту в конце 1923 года, позволили датировать марки в 3, 4 и 10 к. декабрём 1923 года. О дате издания марки в 50 к. в русской литературе сведений нет. Но по свидетельству  ( “The Postage Stamps od the Soviet Republics 1917–1925”, London, 1925) беззубцовая марка в 50 к. появилась в январе 1924 года.

Вторая четвёрка типографских марок, приводимых в старых каталогах, состояла из достоинств 2, 6, 20 к. и 1 р. Однако эти марки, по всей вероятности, почтового хождения не имели, и происходят из аннулированных перфорацией листов со смещённой линией аннулята. То есть эти марки изготовлены на Гознаке в 1924 году одновременно с зубцовыми тех же номиналов: 2 к. — в мае и 6 к. — в июне, 20 к., 1 р. — в июле. В предвоенные годы все четыре марки продавались в филателистических магазинах. В этой статье эти марки показаны в третьем выпуске «Золотого стандарта» вместе с зубцовыми марками, вместо которых они получились.

В конце декабря 1923 года печать почтовых марок литографским способом была прекращена. В почтовое обращение начали поступать пока что первые 4 марки такого же рисунка, как и в первом выпуске, но отпечатанные типографским способом для улучшение полиграфического исполнения на белой и светло-серой простой бумаге без водяного знака.

Третий выпуск

Начало 
Сначала из новых перфорированных почтовых марок поступили в продажу номиналы 3, 4 и 10 к. Найдено гашение одной из них, 10 к. — 1924.02.14, что позволяет отнести их выход к февралю.

23 мая 1924 года циркуляром № 67/537 Наркомат почт и телеграфов официально ввёл в обращение шесть новых номиналов:
 7 к. — ввиду повышения с 1924.09.01 почтовых тарифов на закрытые иногородние письма с 6 до 7 к.;
 8 к. — для использования с другими номиналами;
 9 к. — заказная почтовая карточка (тариф от 1923.12.15);
 30 к. — авиамеждународное закрытое письмо (тариф от 1923.10.16);
 40 к. — закрытое заказное международное письмо;
 2 р. — для тяжеловесных отправлений, ценных писем и денежных переводов.
Видимо, в том же мае 1924 года издана издана марка в 2 к., известно её гашение 1924.05.31 (Госколлекция).

29 мая 1924 года циркуляром № 67/571 введены почтовые марки в 3 и 5 р. Марка в 3 р. издана одновременно в двух зубцовках — лин. 13½ и 10. Она имеет рисунок типа I (в нижней части шеи красноармейца в середине рисунка — тёмный жирный штрих в форме птички ; также на груди внизу красноармейца справа рисунка — тёмная жирная сплошная вертикальная линия). Тип II появился в 1926 году.

В июне—июле 1924 года появились следующие пять марок («Советский филателист», №№ 7 и 8):
 6 к. (известно гашение 1924.06.06);
 1 р. (Госколлекция 1924.07.02);
 20 к. (1924.07.12);
 1 и 5 к.

За полгода, с февраля по июль 1924 года, Гознаком напечатаны и отправлены на почту 15 типографских марок с перфорацией 14:14½. В сентябре 1924 года на смену изношенным перфораторам на Гознаке установили новые для рамочной зубцовки 12. Только спустя несколько месяцев с перфорацией 14:14½ были изготовлены ещё три марки:
 50 к. — предположительно декабрь 1924 года (одновременно с рамочной перфорацией 12);
 15 к. — введена в обращение предположительно 1925.02.06 циркуляром НКПиТ № 67/123 (дополнительный сбор за авиа согласно тарифу от 1924.09.01);
 14 к. — выпущена 1925.03.30 циркуляром № 67/275 (для франкировки заказного иногороднего закрытого письма).

В течение 1924—1924 годов в почтовое обращение поступали перфорированный марочные листы почтовых марок «Золотого стандарта». Марки в 3 и 5 р. увеличенного формата с изменёнными рисунками. Типографская печать. Простая волокнистая бумага (0,05—0,07 мм) без водяного знака. Все марки с зубцами могут иметь разновидности без зубцов, получающиеся вместе с зубцовыми из случайно неперфорированных листов (кроме марок 3, 4, 10 и 50 к, вышедших без зубцов ранее в предыдущем втором выпуске, разве что с линией аннулята, — по причине того, что часть марок третьего выпуска была изготовлена из типографских листов второго выпуска перфорированием).

Окончание 
Осенью 1924 года на Гознаке начали производить стандартные почтовые марки с новой рамочной перфорацией 12. Фактически это самостоятельный выпуск, поскольку марки печатались в другие календарные сроки, на другой бумаге другими красителями, чем предыдущий выпуск с перфорацией рам. 14:14½. Однако по принятой в русских каталогах классификации марки с другой зубцовкой считаются разновидностями. Марка в 7 к. издана одной из первых, так как с 24 сентября 1924 года вводились новые почтовые тарифы: 7 к. — простое иногороднее закрытое письмо или дополнительный заказной сбор. С июля 1925 года Гознак печатал стандартные марки копеечных достоинств на новом сорте бумаги дореволюционного происхождения — с водяным знаком «ковёр».

Четвёртый выпуск 
В феврале 1924 года стандартные марки в 4 и 10 к. с перфорацией рам. 14:14½ (14¼:14¾), но исполненные литографской печатью на простой бумаге без водяного знака. В тот же период вышли и первые типографские зубцовые марки. Наиболее ранние из обнаруженных дат:
 4 к. — 1924.02.29;
 10 к. — 1924.02.20.

Эти марки в обращение не поступали. Отпечатаны они в большей части тиража с плохой центровкой рисунка, рисунок смещён к одной из боковых сторон. Одновременно с типографскими 23 мая 1924 года появились в обращении и две литографские марки в 30 и 40 к. также с перфорацией рам. 14:14½ (14¼:14¾) на простой бумаге без водяного знака. Известна дата их гашения 1924.05.27.

Пятый выпуск 
В середине января 1925 года на почту поступили первые три стандартные почтовые марки на новом сорте бумаги — с водяным наком «ковёр». Поскольку предыдущий выпуск (рам. 12, без водяного знака) включал марки от 1 к. до 1 р., издание новых марок начали с крупнономинальных достоинств:
 2 р. (перфорация рам. 14 × 14½);
 3 р. (перфорация лин. 13½);
 5 р. (известно гашение 1925.01.16, Госколлекция).

Пока не закончилось тиражирование почтовых марок на бумаге без водяного знака, на бумаге с водяным знаком марки временно не печатались. Только в июле 1925 года, спустя полгода, был продолжен выпуск всех номиналов с водяным знаком «ковёр». Вначале были напечатаны марки:
 1 р., перфорация 14 × 14½ (известно гашение 1925.07.08);
 1 р., перфорация рам. 12 (известно гашение 1925.09.04).

До конца 1925 года Гознак отпечатал ещё 17 почтовых марок: 4, 1, 2, 3, 5, 7, 14, 15, 8, 10, 30 к., 3 р., тип I, лин. 12½, 20, 40, 50, 9 к, 2 р., рам. 12. 

В начале 1926 года (февраль—март) были выпущены перегравированные почтовые марки в 1, 5, 8 и 20 к. Тогда же вышла и марка в 3 р., лин. 12½, отпечатанная с перегравированного клише, которое следует считать типом II.

13 мая 1926 года циркуляром № 67/241 создан дополнительный номинал 18 к. — закрытое заказное письмо, тариф от 1926.02.01. Журнал «Советский филателист» № 9 1926 года сообщил об обнаруженной коллекционерами марке в 6 к. на бумаге с водяным знаком.

И последней в феврале—марте издана марка в 10 к. голубого цвета; с некоторым опозданием выпуск этой марки прокомментировал специальный циркуляр НКПиТ № 67/249 от 1927.06.24. Оказалось, что на тёмно-синих марках в 10 к. плохо заметен штемпель почтового гашения, что провоцировало случаи повторного их использования в ущерб почте. На марке голубого цвета штемпель виден достаточно чётко.

И в этом выпуске можно отметить некоторую стройность марочных композиций. У марок малого формата — от 1 к. до 2 р. — рисунки выполнены с классическим чередованием трёх сюжетов: рабочий—крестьянин—красноармеец.

Шестой выпуск 
С 1 февраля 1926 года появился новый почтовый тариф, который повысил стоимость пересылки простого иногороднего письма с 7 к. до 8 к. Из-зы скачка спроса на 8-копеечные марки почтовое ведомство приняло ряд неотложных мер. В частности, оно допечатало стандартные марки в 8 к. литографическим способом. Марки печатались одновременно с двух клише на простой бумаге с водяным знаком и перфорацией рам. 12 (11¾ : 12¼). Первое в основном повторяло старое, второе имело уменьшенное изображение. Неперфорированные марки почтового хождения не имели.

Седьмой выпуск 

В 1926 году по заказу Организации уполномоченного по филателии и бонам при Комиссии ВЦИК фонда им. В. И. Ленина помощи беспризорным детям Наркомпочтель издал три специальных коммерческих выпуска СФА стандартных марок, которые поступили в филателистические магазины для получения дополнительных средств в помощь беспризорным детям. Первыми в марте 1926 года вышли две беззубцовые марки с портретом В. И. Ленина номиналом 5 и 10 р. За ними в марте и июле поступили в продажу два новых беззубцовых выпуска Первого стандарта. Марки печатались яркими, насыщенными красками на улучшенной бумаге и поступали в продажу как чистыми, так и с филателистическими штемпелями с произвольными датами. Однако не было и никаких препятствий в использовании для почтовых нужд чистых марок.

В марте 1926 года вышел коммерческий седьмой выпуск «золотого стандарта» на улучшенной бумаге без водяных знаков. Типографские марки без зубцов отпечатаны на плотной белой бумаге двух видов::
 простая гладкая;
 пористая с мелкими порами в виде ромбовидной сетки, легко различимой в лупу.

Восьмой выпуск 
В июле 1926 года вышел коммерческий восьмой выпуск «золотого стандарта» на белой бумаге улучшенного качества с водяными знаками. Типографские марки без зубцов.

Девятый выпуск 

В середине 1927 года Народный комиссариат почт и телеграфов СССР для нужд почты в знаках почтовой оплаты в 8 к. (тариф пересылки иногороднего письма) решил осуществить вспомогательный выпуск стандартных марок с надпечатками дефицитного номинала 8 к. На основании циркуляра НКПиТ № 67/242 от 11 июня 1927 года для производства надпечаток «8 коп.» выделялись:
 бывшие доплатные марки СССР (1925 года выпуска) с номиналами 1—14 к., которые с 1 февраля 1926 года перестали быть доплатными и стали обычными знаками почтовой оплаты;
 типографские марки Первого стандартного выпуска с изображением красноармейца в 7 к.

Первый тип типографской надпечатки «8 коп» на типографских марках 7 к. имел расстояние 2 (1,8) мм между строчками «8» и «коп.» Надпечатки бывают тёмно-серые, тонкие чёрные и густо-чёрные толстые блестящие. Размер марок . Типографские листы 100 ( ()). Суммарный тираж марок ЦФА 193 и 193A составляет 0,1 млн, тираж марки ЦФА 194 — 0,3 млн.

Десятый выпуск 

Чёрная типографская надпечатка «ПОЧТОВАЯ МАРКА коп. 8 коп.» на литографских и типографских доплатных марках 1925 года. В июле 1928 года этот выпуск потерял актуальность с повышением почтового тарифа до 10 к., но тем не менее использовался до февраля 1929 года.

Различают два типа надпечаток «ПОЧТОВАЯ МАРКА коп. 8 коп.»:
 тип I. Буквы «А» в строках «ПОЧТОВАЯ» и «МАРКА» расположены друг под другом по вертикали;
 тип II. Буквы «А» в строках «ПОЧТОВАЯ» и «МАРКА» расположены друг под другом по диагонали.

Простая бумага. Типографские листы 100 ( ()). Размер марок .

Надпечатка на литографских марках 
Простая бумага без водяного знака. Суммарный тираж по номиналам составляет для марок 1, 2, 3, 7, 8, 10, 14 к. соответственно 0,05, 0,05, 3,0, 0,1, 0,1, 0,05, 0,05 млн.

Надпечатка на типографских марках 
Перфорация рамочная 12 (12¼:11¾). Суммарный тираж по номиналам составляет для марок без водяного знака 1, 2, 3, 7, 8, 14 к. соответственно 0,1, 0,1, 0,1, 0,05, 0,1, 0,1 млн, для марок с водяным знаком 1, 2, 3, 7, 8, 10, 14 к. — все 0,1 млн.

Одиннадцатый выпуск 
В декабре 1927 года Гознак переиздал несколько коммеморативных марок 7 к. с надпечаткой «8 коп.» Новая типографская надпечатка чёрного и красного цветов имела расстояние 0,75 мм между строчками «8» и «коп.» Через месяц с этой надпечаткой II типа вышли стандартные марки 7 к. с изображением красноармейца.

Так завершилась Первая стандартная серия почтовых марок СССР. Ей на смену пришёл второй стандартный выпуск с марками от 1 к. до 10 р. в 1925—1927 годах.

Суммарный тираж серии разновидностей указывается только у одной марки, у остальных марок из этой серии разновидностей стоит ссылка на марку с тиражом.

Редкие марки 

Среди марок «Золотого стандарта» имеются раритеты. Это, в первую очередь, так называемая, «Лимонка» — марка номиналом в 15 копеек золотом, отпечатанная небольшим тиражом.

Известно также небольшое количество тёмно-фиолетовых марок номиналом в 18 копеек золотом с изображением красноармейца  в беззубцовом исполнении. Они происходят из двух неперфорированных листов, и тираж их составляет всего лишь 200 штук, причём филателистами один из листов был обнаружен уже неполным.

Фальсификации 

Для ранних выпусков почтовых марок СССР зубцовка не регламентировалась, и марки в пределах одного выпуска перфорировались по разной технологии. Тиражи почтовых марок с разными разновидностями зубцовки очень часто значительно отличались, что обусловило бо́льшую редкость одного из видов зубцовки и в результате более высокую рыночную стоимость подобной разновидности. Этим обстоятельством умело пользовались фальсификаторы, которые добивали редкую разновидность зубцовки на обычной марке. В ряде случаев такие марки легко отличить от подлинных, ибо у них меньшее расстояние между противоположными (параллельными) рядами зубцов (достаточно наложить такую марку на подлинную с обычной зубцовкой и её размеры окажутся меньше оригинальной). Также на подделках могут оставаться следы прежней зубцовки. В случае, когда однотипные марки официально выпускались с разновидностями по зубцовке и в беззубцовом варианте фальсификат можно отличить по структуре и форме отверстий проколов при большом увеличении. Тем не менее в большинстве случаев требуется квалифицированная экспертиза. Распространены подделки почтовых марок с редкими разновидностями зубцовки, которые изготавливают из беззубцовых литографских или типографских марок того же  и номинала. При этом экспертиза такого рода подделок крайне затруднена. Кроме того, встречаются фальсификации иного рода, когда из перфорированного выпуска изготавливается редкая (дорогая) разновидность беззубцовой марки. Распознать такого рода фальсификацию относительно не сложно, ибо официально выпущенные беззубцовыми марки обладают широкими полями. Кроме того, известны грубые подделки редкой марки  «Лимонка» из  подбивкой зубцов, из  методом раскатки бумаги с водяным знаком и добивкой зубцов.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандартные марки СССР
1923 год в СССР